Szlovákia
 Dolyán (szlovákul Doľany), község az Eperjesi kerület Lőcsei járásában
 Ottóvölgy (szlovákul Doľany), község a Pozsonyi kerület Bazini járásában
lásd még
 Dolány (egyértelműsítő lap)